Hämeenlinna steht für

 Hämeenlinna, eine finnische Stadt
 Hämeenlinna (Verwaltungsgemeinschaft), eine Verwaltungsgemeinschaft der finnischen Landschaft Kanta-Häme
 (2535) Hämeenlinna, ein nach der Stadt benannter Asteroid des Hauptgürtels